Fuchū (jap. ) bezeichnet:
 die Verwaltung der alten japanischen Provinzen: Kokufu
 davon abgeleitet der Name folgender Städte:
 in der Präfektur Tokio: Fuchū (Tokio)
 in der Präfektur Hiroshima: Fuchū (Hiroshima)
 im Landkreis Aki in der Präfektur Hiroshima: Fuchū (Aki)
 ebenfalls davon abgeleitet der Name folgender Lehen:
 in der Provinz Hitachi: Fuchū (Hitachi)
 in der Provinz Nagato: Chōfu (Han) (kurz für Nagato-Fuchū)
 in der Provinz Suruga: Sumpu (Han) (kurz für Suruga-Fuchū)
 in der Provinz Tsushima: Fuchū (Tsushima)
 sowie der Name folgender Bahnhöfe:
 Bahnhof Fuchū (Hiroshima)
 Bahnhof Fuchū (Tokio)
 Bahnhof Fuchū-Honmachi